Grand Champions Cup di pallavolo femminile
Grand Champions Cup di pallavolo maschile